Västerås IK – klub hokeja na lodzie
 Västerås IK – klub piłki nożnej